

Крофордсвілл — місто, штат Арканзас
 Крофордсвілл — місто, штат Індіана
 Крофордсвілл — місто, штат Айова
 Крофордсвілл — переписна місцевість, штат Орегон